Agripa Menenio Lanato puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Agripa Menenio Lanato (cónsul 503 a. C.).— Cónsul en el año 503 a. C.
 Agripa Menenio Lanato (cónsul 439 a. C.).— Cónsul en el año 439 a. C.